Kopstad bezeichnet

 einen norwegischen Skispringer, siehe Kjell Kopstad
 einen norwegischen Ort, siehe Kopstad (Vestfold)
 einen norwegischen Fluss, siehe Kopstadelva